Аки́ба Ки́велевич Рубинште́йн (также Акива Рубинштейн; 1 декабря 1880, Стависки — 14 марта 1961, Антверпен) — польский шахматист, гроссмейстер, один из величайших шахматных стратегов всех времён.

Биография 
Акиба (Кива) Рубинштейн родился 1 декабря 1880 года в Стависках Кольненского уезда Ломжинской губернии, был младшим из 14 детей в семье. Отец, раввин Кива Рубинштейн, умер от скоротечной чахотки за 8 месяцев до рождения сына, и мать (Рива-Рейзл Рубинштейн, урождённая Дененберг) отдала его на воспитание своим родителям в Белостоке (дед будущего шахматиста Арон Дененберг был лесоторговцем).

После окончания школы родственники отправили Акибу в Белосток для окончания образования на меламеда. В 14-летнем возрасте он впервые увидел, как двое одноклассников играют в шахматы. После этого достал учебник шахматной игры Йосефа Лейба Зосница на иврите «Схок ха-шах» (Шахматная игра, 1880) и тщательно его изучил.

До Первой мировой войны считался главным соперником Эм. Ласкера в борьбе за звание чемпиона мира. Однако после войны его игра не отличалась стабильностью: за громкими успехами следовали не менее громкие провалы. Но в целом мало кто из его современников мог похвастаться столь же успешной турнирной практикой: Рубинштейн восемь раз брал первые призы на международных турнирах: Остенде (1907, вместе с О. С. Бернштейном), Карлсбад (1907), Петербург (1909, вместе с Эм. Ласкером), Сан-Себастьян (1912), Пьештяни (1912), Бреслау (1912, вместе с Дурасом), Вена (1922), Мариенбад (1925, вместе с А. И. Нимцовичем). Выиграл множество матчей: у Г. С. Сальве (Лодзь, 1907, +3 −1 =4), Ф. Маршалла (Варшава, 1908, +4 −3 =1), Р. Тейхмана (Вена, 1908, +3 −2 =1), Ж. Мизеса (Берлин, 1909, +5 −3 =2), К. Шлехтера (Берлин, 1918, +2 −1 =3), Е. Д. Боголюбова (Стокгольм, 1920, +5 −4 =3). В начале 1930-х гг. Рубинштейн во главе сборной Польши выигрывал золото (1930) и серебро (1931) на шахматных олимпиадах. Особенно весом был его вклад в командную копилку в 1930 году: на первой доске он выиграл 13 и свёл вничью 4 партии (без поражений).

Член символического клуба Михаила Чигорина с 18 февраля 1909 года.

Многие дебютные схемы, разработанные Рубинштейном (в ферзевом гамбите, защите Нимцовича, французской защите, сицилианской защите, английском начале, дебюте четырёх коней и др.), в полной мере сохранили свою актуальность до сих пор.

С исключительным искусством разыгрывал Рубинштейн окончания, особенно ладейные — труднейшие в плане реализации преимущества. С. Г. Тартаковер («Гомер шахматной игры») изрёк: «Рубинштейн — это ладейное окончание партии, начатой богами тысячу лет назад».

Рубинштейн часто был жертвой своих собственных нервов. Допускал грубейшие ошибки в результате переутомления. В серьёзных турнирах неоднократно получал мат в 1-2 хода. Тем не менее, те результаты, которых он достиг, свидетельствуют о блестящей силе этого шахматного дарования. По мнению Р. Рети (см. его «Учебник шахматной игры»), партии Рубинштейна иллюстрируют учение В. Стейница «в самой совершенной форме».

Во время Первой мировой войны Акиба Рубинштейн был изолирован в Польше и не мог принимать участия в турнирах за рубежом; после женитьбы (1917) он жил в Щучине. В конце 1919 года он с женой и годовалым сыном Ионой-Яковом переехал в Стокгольм, а в 1922 году в Берлин. В 1926 году семья Рубинштейнов поселилась в Антверпене, в 1931 году перебралась в Брюссель.

После 1932 года обострившееся психическое заболевание вынудило Рубинштейна отказаться от продолжения шахматной карьеры. Он провёл некоторое время в психиатрическом санатории в Брюсселе, затем до 1942 года жил с семьёй. Во время оккупации Бельгии он был укрыт в санатории для душевнобольных (Centre hospitalier Jean Titeca), а после освобождения вновь жил с семьёй в Брюсселе. После смерти жены в 1954 году и до конца дней маэстро пребывал в еврейском доме для престарелых на Rue de la Glacière 31—35 в Брюсселе. 14 марта 1961 года он умер в Антверпене, куда дом для престарелых был переведен из Брюсселя на время ремонта.

В 1950 году ему (по совокупности заслуг) было присвоено звание международного гроссмейстера. Иногда его навещали коллеги-шахматисты.

Семья 
 Жена (с 30 марта 1917 года) — Геня Рубинштейн (урождённая Лев; 1893—1954), учительница, впоследствии ресторатор.
 Сыновья — Иона (1918—1996), инженер-электрик, играл в шахматы и бридж; Соломон (Сэми; 1927—2002), шахматист и художник-график, чемпион Брюсселя 1949 года.

Результаты выступлений

Турнирные результаты

Матчевые результаты

Примечания

Литература 
 
 Разуваев Ю. С., Мурахвери В. И. Акиба Рубинштейн. Москва: Физкультура и спорт, 1980. 224 с., портр., факс. (Выдающиеся шахматисты мира).
 
 Г. Каспаров, Мои великие предшественники. Том 1. Издательство: РИПОЛ классик, Москва, 2005, С. 201—221 (Великие шахматисты мира).
 М. Марин, Учитесь у шахматных легенд. Том 1. Издательство: Russian Chess House, Москва, 2010, С. 5—94, 214—215 (Шахматный университет).

Ссылки 

Посмертные дети
Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты Польши
Шахматные теоретики
Победители шахматных олимпиад
Чемпионы России по шахматам